Adam Hasani, né le  à Fribourg, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de ailier.

Carrière 
Adam Hasani a été formé au HC Fribourg-Gottéron, même s'il est originaire du canton de Neuchâtel. En 2006, il décide d'aller tenter sa chance en Amérique du Nord et rejoint les Knights de London en Ligue de hockey de l'Ontario. Il est ensuite échangé aux Otters d'Érié. Il décide néanmoins de rentrer en Suisse et à Fribourg.

Il est cependant encore un peu tendre pour la LNA et est prêté aux Young Sprinters HC et au HC La Chaux-de-Fonds pour s'aguerrir en LNB.

Il gagne ses galons de titulaire au HC Fribourg-Gottéron dès la saison 2009-2010.

Carrière internationale 
Adam Hasani a représenté la Suisse lors des mondiaux des moins de 18 ans en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006||Young Sprinters HC || 
| 9 || 5 || 3 || 8 || 12 ||  || 10 || 2 || 2 || 4 || 14 || 
|-
|rowspan="2"|2006-2007 || Knights de London ||  LHO
| 25 || 1 || 2 || 3 || 12 || -5 || - || - || - || - || - || -
|-
|Otters d'Érié|| LHO
| 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || -3 || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2007-2008 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|HC Fribourg-Gottéron U20 ||  Juniors Élites A
| 4 || 1 || 0 || 1 ||2 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|Young Sprinters HC || LNB
| 40 || 9 || 12 || 21 || 24 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2008-2009 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 1 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|HC Fribourg-Gottéron U20 || Juniors Élites A
| 8 || 7 || 3 || 10 || 26 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|Young Sprinters HC ||  LNB
| 40 || 12 || 12 || 24 || 34 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2009-2010 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 44 || 4 || 6 || 10 || 22 || +6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||
|-
|Young Sprinters HC || LNB
| 4 || 1 || 0 || 1 || 6 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| HC La Chaux-de-Fonds ||  LNB
| 1 || 1 || 0 || 1 || 4 ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 10  ||
|-
|2010-2011 ||HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 36 || 4 || 10 || 14 || 22 || +5 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || +1
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 40 || 8 || 4 || 12 || 45 || +4|| 11 || 2 || 3 || 5 || 6 || +6
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 39 || 7 || 7 || 14 || 14 || +14|| 18 || 4 || 2 || 6 || 12 || 0
|-
|2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 40 || 8 || 11 || 19 || 22 || +7 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2 
|-
|2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 46 || 4 || 7 || 11 || 20 || -22 || 6 || 1 || 3 || 4 || 6 || +3
|-
|2015-2016 || Kloten Flyers || LNA
| 18|| 1|| 2|| 3|| 6|| +1|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB
| 46|| 11|| 33|| 44|| 64|| +7|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Genève-Servette Hockey Club || LNA
| 32|| 1|| 1|| 2|| 18|| -8|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12|| 0
|-
|2018-2019 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB
| 44|| 15|| 28|| 43|| 26|| +9|| 13|| 4|| 5|| 9|| 6|| +1
|-
|2019-2020 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB
| 30|| 8|| 15|| 23|| 34|| +4|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB
| 42|| 14|| 12|| 26|| 76|| -4|| 8|| 2|| 4|| 6|| 8|| -2
|-
| 2021-2022|| HC Olten || LNB ||  || 

|2007 ||  Suisse -18 ans|| Championnat du monde -18 ans
| 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||8||1||0||1||8|| || de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||2||0||0||0||0||0||Demi-finaliste
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||8||1||0||1||2|| || de la division Est
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||CHL||8||0||1||1||6||0||Huitième de finale
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||2||1||0||1||2|| ||Huitième de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1989
Naissance à Fribourg (Suisse)
Sportif neuchâtelois
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Knights de London
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Olten